Алевтина Ивановна Кузьмина (род. 1940 году; , Ярославская область) — советская доярка совхоза. Герой Социалистического Труда (1981). Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1977). Депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Биография 
Алевтина Ивановна Кузьмина Родился в 1940 году в г. Рыбинске Ярославской области.

После окончания школы в 1963 году вместе с семьёй переехала в Казахстан и поселилась в совхозе «Краснопартизанский» Кустанайского района Кустанайской области. 

В 1976 году А.И.Кузьмина добилась лучших результатов среди доярок района, получив надой 4462 кг молока на одну фуражную корову. В дальнейшем рекордные  надои достигали свыше 6000 кг молока от одной коровы за год.

Избиралась депутатом Верховного Совета Казахской ССР IX, XI, ХІ созывов, делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1981 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств по продаже государству в 1980 году миллиарда пудов зерна и перевыполнении планов десятой пятилетки по производству и закупкам хлеба и других сельскохозяйственных продуктов Кузьмина Алевтина Ивановна удостоена звания Героя  Социалистического Труда со вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1997 года персональный пенсионер.

Награды и звания 
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1971 — Орден Ленина
 1973 — Орден Ленина
 1977 — Лауреат Государственной премии Казахской ССР
 1981 — Герой Социалистического Труда и Орден Ленина
 Награждена Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Почётный гражданин Костанайской области.
 Награждена благодарственным письмом и личным нагрудным знаком Президента Республики Казахстан.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС